Müritz poate fi:

Müritz, lac din Germania pe locul al doilea ca mărime după lacul Constanța
Müritz district în landul Mecklenburg-Vorpommern, Germania
Parcul național Müritz
localitate ce aparține de comuna Graal-Müritz, Mecklenburg-Vorpommern